Ла-Уньон () — город  в Чили. Административный центр одноимённой коммуны и провинции Ранко. Население — 25 615 человек (2002).   Город  и коммуна входит в состав провинции Ранко и области Лос-Риос.

Территория коммуны —  2.136,70  км². Численность населения — 39.541  житель (2007). Плотность населения — 18,51 чел./км².

Расположение 
Город  расположен в 54 км на юг от административного центра области города Вальдивия.

Коммуна граничит:
 на севере — c коммунами Корраль, Паильяко
 на северо-востоке — c коммуной Футроно
 на юго-востоке — c коммуной Лаго-Ранко
 на западе — c коммунами Сан-Пабло, Сан-Хуан-де-ла-Коста, Рио-Буэно
На западе коммуны расположен Тихий океан.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи Национальным институтом статистики,  население коммуны составляет 39.541  человек, из которых 20.344  мужчины и 19.197  женщин.

Население коммуны составляет 10,58 % от общей численности населения области Лос-Риос. 37,7 %  относится к сельскому населению и 62,3 % — городское население.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны

Коммуны Чили
Города Чили